«C'mon, C'mon» — четвертий студійний альбом американської авторки-виконавиці Шеріл Кроу. Реліз відбувся 8 квітня 2002 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Шеріл Кроу 

Альбоми Шеріл Кроу
Альбоми A&M Records